De Paul R. Jones Collection of African American Art is een verzameling Afro-Amerikaanse beeldende kunst die zich bevindt zich in de University of Delaware in Newark in de Amerikaanse staat Delaware.

De collectie bestrijkt de periode van de 18e eeuw tot heden.

Externe link 
  University Museums bij de University of Delaware

Kunstmuseum in de Verenigde Staten
Museum in Delaware